Henryk Sawka − polski rysownik, satyryk i ilustrator
 Jan Sawka − polski grafik, rysownik, malarz, architekt
 Josyf Sawka − ukraiński włościanin, poseł do Sejmu Ustawodawczego
 Karolina Sawka − polska aktorka dziecięca
 Mychajło Sawka − ukraiński piłkarz i trener piłkarski
 Sawka – potok, dopływ Stradomki